Александър III може да се отнася за:
 Александър Македонски (356 пр.н.е. – 323 пр.н.е.), цар на Македония
 Александър III (папа) (1105 – 1181), римски папа
 Александър III (Шотландия) (1241 – 1286), крал на Шотландия
 Александър III (Молдова) (?-1568), войвода на Молдова
 Александър III (Русия) (1845 – 1894), император на Русия
 Александър III (мост), мост в Париж, Франция

Вижте също 
 Александър